Vologases, también escrito con las formas Volageses, Vologaeses, Vologaesus, Vologeses, Ologases, Valarsh (en armenio) o Balash (en persa) fue el nombre de varios reyes:

Partia
 Vologases I (c. 51-78).
 Vologases II (c. 77-80).
 Vologases III (c. 105-147).
 Vologases IV (c. 147-191).
 Vologases V (c. 191-208).
 Vologases VI (c. 208-228).

Armenia
 Vologases (c. 116-137).
 Vologases II (186-198).
 Vologases III (378-386); fue correy con su hermano Arsaces III.

Imperio sasánida
 Vologases o Balash (c. 484-488).

Tracia
 Vologases, líder besio que encabezó una revuelta contra los romanos en el año 13 a. C.

Elimaida (al norte del golfo Pérsico).
 Vologases, rey (180-190).